Loomis může znamenat:

 Loomis (Saskatchewan) — město v provincii Saskatchewan (Kanada)
 Loomis (Kalifornie) — město v Kalifornii (USA)
 Loomis (Nebraska) — město v Nebrasce (USA)
 Loomis (Jižní Dakota) — město v Jižní Dakotě (USA)
 Loomis (Washington) — město ve Washingtonu (USA)
 Loomis (Wisconsin) — město ve Wisconsinu (USA)